MIM est un sigle qui peut renvoyer à :
 Manche Industrie Marine, entreprise de construction navale ayant son siège social à Dieppe
 Mendelian Inheritance in Man pour Héritage mendélien chez l'Homme ;
 Mobili Italiani Moderni (M.I.M), Roma
 Mouvement indépendantiste martiniquais ;
 Metal Injection Molding (« Moulage par injection du métal ») ;
 Metal Insulator Metal (« Métal isolant métal ») pour désigner en micro-électronique les structures à trois couches constituant des cellules capacitives ;
 Musée des instruments de musique de Bruxelles ;
 Laboratoire Musique et Informatique de Marseille ;
 Musique info Mayotte est une radio de l’île de Mayotte ;
 MIM, une enseigne et un groupe de vente de vêtements en France (Mercure International of Monaco) en redressement judiciaire le .
 Musée mim, musée des minéraux de Beyrouth
 Master in Management diplôme de second cycle universitaire

Notes et références

Voir aussi 
 MIM-104 Patriot, missile